Manama, la capitale de Bahreïn ;
 Manama, une oasis des Émirats arabes unis.